Кнут Андерс Сорум (;  ) — норвезький співак з Естре Тотен. Він представляв Норвегію на Євробаченні 2004 року в Стамбулі з поп-баладою «High». Він також був вокалістом і клавішником у норвезькому християнському гурті екстремального металу Vardøger протягом багатьох років (1994-2006, 2007, 2008–2018).

Євробачення 2004 
Він виграв Гран-прі Норвегії Мелоді - процес відбору на пісенний конкурс Євробачення у 2004 році, отримавши право представляти Норвегію на Євробаченні-2004 у Стамбулі поп-баладою «High», написаною двома шведськими композиторами. У фіналі він вийшов останнім, із лише трьома очками, усі зі Швеції.

Кар'єра 
Після Євробачення Кнут Андерс Сорум виконав бек-вокал для альбому Wig Wam 2006 Wig Wamania.

Після перерви, витративши багато років, він випустив свій перший студійний альбом у 2010 році під назвою Prøysen, який досяг 12 місця у VG-list, офіційному Норвезькому чарті альбомів, за яким слідує другий альбом Ting Flyt, який увійшов під номер 7 у перший тиждень випуску в травні 2013 р.

Особисте життя 
Він є великим прихильником Армії Спасіння. В інтерв'ю норвезькому гей-часопису Gaysir він вийшов у ролі бісексуалів, визнавши свою привабливість як до чоловіків, так і до жінок.

Дискографія

Альбоми 

Інші альбоми

 2016: Ting flyt remix
 2016: Audiens 1: 1
 2017: Knut Anders Sørum Live
 2019: Dom vonde orda

Сингли

Дискографія з Vardøger

Альбоми 

 2015: Ghost Notes

Мініальбоми 

 2003: Whitefrozen

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт

ЛГБТ-співаки
Учасники Євробачення 2004
Представники Норвегії на Євробаченні